Tunnel of love:

 Tunnel of Love — альбом Брюса Спрингстина.
 «Tunnel of Love» — заглавная песня из него.
 Tunnel of Love — мини-альбом Insane Clown Posse.
 «Tunnel of Love» — песня Dire Straits.

 «Туннель любви» () — фильм 1958 года.
 Туннель любви — зелёный туннель из живого леса в Ровненской области.